39-й Чемпионат мира по хоккею с мячом проходил с 21 января по 2 февраля 2019 года на стадионе Арена Венерсборг в Венерсборге (Швеция). В нём приняло участие рекордное количество участников — 20 команд, среди которых дебютанты — сборные Великобритании и Швейцарии. В турнире А, который проходил с 26 января по 2 февраля, команды играли предварительный этап в двух подгруппах. Первые две из подгруппы А напрямую выходили в полуфинал, две другие играли стыковые матчи с двумя лучшими командами из подгруппы В. Четыре матча состоялись в других городах: матч Швеция — Финляндия прошёл на Ale Arena в Сурте, матч Финляндия — Казахстан прошёл в городке Бурос, а матчи за 5-е и 7-е место проводились на стадионе Слеттбергсхаллен в Тролльхеттане.

Турнир В прошёл с 21 по 25 января в Венерсборге и Тролльхеттане. Две лучшие команды из каждой подгруппы вышли в полуфинал. Остальные разыграли в парах места с 5-го по 12-е.

Выбор места проведения 
Первоначально в июле 2016 года на заседании Исполкома FIB в Черногории право на проведение чемпионата мира получил Иркутск, при этом, должен был быть построен крытый стадион. Но работы по его строительству ещё не начались. Решение было пересмотрено, 39-й чемпионат прошёл в Венерсборге, Швеция. Иркутск сможет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, если Международной федерации бенди будут даны гарантии строительства крытой ледовой арены.

Команды-участницы

Турнир А

Турнир B 
Турнир проходил в двух группах. Изначально планировалось участие сборной Монголии, но за 10 дней до первых матчей ее заменила сборная Сомали.

Первая группа
 
 
 
 
 
 

Вторая группа

Турнир А

Подгруппа А 

Пояснение. И-игры, В-выигрыши, Н-ничьи, П-поражения, М-мячи,+/- — разница забитых и пропущенных мячей, % -процент очков.

Матчи

Подгруппа В 

Пояснение. И-игры, В-выигрыши, Н-ничьи, П-поражения, М-мячи,+/- — разница забитых и пропущенных мячей, % -процент очков.

Матчи

Плей-офф

Матчи за выход в полуфинал

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Турнир В

Подгруппа А 

Пояснение. И-игры, В-выигрыши, Н-ничьи, П-поражения, М-мячи,+/- — разница забитых и пропущенных мячей, % -процент очков.

Матчи

Подгруппа В 

Пояснение. И-игры, В-выигрыши, Н-ничьи, П-поражения, М-мячи,+/- — разница забитых и пропущенных мячей, % -процент очков.

Матчи

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Посещаемость матчей 

Самый посещаемый матч турнира B — матч сборных Великобритании и Сомали. На матче было 749 зрителей. Самая большая посещаемость у команд турнира В у Великобритании (в среднем 337.8 зрителей за матч), самая маленькая — у Канады. Самый посещаемый матч турнира А и всего турнира — финальный матч сборных России и Швеции. На матче было 4169 зрителей. Самая большая посещаемость у команд турнира А и всего турнира у Швеции (в среднем 2164 зрителя за матч), самая маленькая — у Нидерландов (в среднем 87 зрителей за матч).

Примечания

Ссылки 

 Календарь турнира А
 Календарь турнира B
 Турнир А на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Турнир B на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Как Россия обыграла Швецию в финале чемпионата мира по хоккею с мячом // Газета.Ru, 2.02.2019

2019
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Спорт в Швеции в 2019 году
2019 год в хоккее с мячом
Январь 2019 года
Февраль 2019 года
Чемпионаты мира в Швеции